

Personnalités

 (1985-), handballeuse allemande.
Charles Geschke (1939-2021), informaticien américain.
Hans-Jürgen Geschke (1943-), coureur cycliste est-allemand, père de Simon.
Hans-Ulrich Geschke (1907-), criminel de guerre nazi.
 (1882-1957), homme politique est-allemand.
Simon Geschke (1986-), coureur cycliste allemand, fils de Hans-Jürgen.

Patronyme allemand